Лінґвіне (, вимова англ.; ) є одним з видів пасти, схожий на феттуччіне () та тренетте (), але еліптичної, а не плоскої форми в перерізі. В ширину близько 4мм, це ширше за спагетті, але не такі широкі, як феттуччіне. Назва лінґвіне в перекладі з італійської означає "маленькі язики" (множина від ). Тонша версія лінґвіне називається лінгвіттіне.  Традиційно лінґвіне подавали з соусами, такими як песто, але популярні також інші, такі як томатні або рибні соуси. Лінґвіне зазвичай доступні як з білого борошна, так і у цільнозерновій версії, але оригінально виготовлялись з борошна з твердої пшениці. Лінґвіне виникла в Італії і базується на більш традиційних пастах.

Дивитися також 
 Італійська кухня
 Різновиди пасти

Примітки 

Італійська кухня
Макаронні вироби